Livregementet till häst är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Livregementet till häst (det äldre) (1667–1815), ett svenskt kavalleriförband inom Krigsmakten som verkade i olika former
Livregementet till häst (det yngre) (1928–1949), ett svenskt kavalleriförband tillhörande Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper